Европско екипно првенство у атлетици 2011. у Другој лиги одржано је 18. и 19. јуна 2011, на Стадиону Карађорђе у Новом Саду.

Учествовало је 8 репрезентација. Такмичило се у 40 атлетских дисциплина (20 за жене и 20 за мушкарце). За коначан пласман су се рачунали збирни резултати за обе конкуренције.

Две првопласиране екипе у следећој сезони се такмиче у Првој лиги, док две најслабије испадају у трећу лигу.

Земље учеснице

      

      

Репрезентације Естоније и Литваније су у сезони 2010. испале из Прве лиге, а Данска и Бугарска су у овој сезони ушле у Другу лигу, као прошлогодишњи победници Треће лиге.

Победници по дисциплинама

Мушкарци

Жене

Бодовна табела 
У овом такмичењу бодови се добијају према броју репрезентација у лиги и постигнутом пласману сваког појединца. Друга лига је имала 8 репрезентација, па је у свакој дисциплини победник добијао 8 бодова други 7 и тако до последњег који добија 1 бод. У случају да у неким дисциплинама репрезентације нису имале представника или они нису имали пласман из других разлог (одустао, дисквалификован и сл) бодови опет иду од 8 па до последњег учесника, остали немају бодове. Бодови мушких и женских дисциплина се сабирају за укупан пласман репрезентације.

Коначан пласман

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт ЕЕП 2011 на ЕАА

Европско екипно првенство у атлетици 2011.